Sollostor (Anisantha) är ett släkte av gräs som beskrevs av Karl Heinrich Koch. Sollostor ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gräs